Tim Grotian (* 10. Februar 1998 in Darmstadt) ist ein deutscher Biathlet.

Karriere 
Tim Grotians erster größerer Erfolg war der Gewinn des Deutschen Jugendmeistertitels Sprint in der Saison 2013/14. Im Jahr 2018 startete er das erste Mal international und konnte sich zudem für die Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften in Otepää qualifizieren. Dort gelang es ihm eine sehr konstante Leistung zu zeigen und sich von Rennen zu Rennen zu steigern.

In der Saison 2018/19 startete Grotian durchgehend im IBU-Junior-Cup.  Diese Saison sollte für ihn zu der bis hierher erfolgreichsten in seiner Karriere werden. Bei den Junioren-Europameisterschaften in Sjusjoen konnte er in jedem Rennen eine Medaille erzielen. Im Einzel gewann Grotian sogar den Titel des Junioren-Europameisters. Bei den Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften in Osrblie konnte Tim die Silbermedaille in der Staffel mit Julian Hollandt, Danilo Riethmüller und Philipp Lipowitz gewinnen. Diese Saison wurde außerdem durch den Gewinn der großen Kugel der Gesamtwertung im Junior Cup, sowie der Disziplinkugel im Sprint gekrönt. In der Einzel- und Verfolgungswertung verpasste er die Kugel nur knapp und wurde jeweils Zweiter.

Er ist Mitglied des Zoll-Ski-Teams. Seine jüngere Schwester Selina ist ebenfalls als Biathletin aktiv.

Erfolge

IBU-Junior-Cup Siege

Junioren-Weltmeisterschaften 
Ergebnisse bei Biathlon-Weltmeisterschaften der Junioren

Junioren-Europameisterschaften 
Ergebnisse bei Biathlon-Europameisterschaften der Junioren

IBU-Junior-Cup Wertungen 
Ergebnisse bei IBU-Junior-Cups (Disziplinen- und Gesamtweltcup) gemäß Punktesystem

Weblinks

Einzelnachweise 

Biathlet (Deutschland)
Mitglied des Zoll-Ski-Teams
Deutscher
Geboren 1998
Mann